John McHale peut désigner :

Art 
 John McHale : un artiste britannique né en 1922.

Sport 
 John McHale : un joueur de baseball américain né en 1921.